Brive  o Briva , municipi al departament de Corresa (Nova Aquitània) al sud-oest de França
 La Brive, riu al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps,  França)
 Club athlétique Brive Corrèze Limousin o CA Brive, club de rugbi a 15 amb seu a la ciutat occitana de Briva